Halál a Níluson, Agatha Christie novellája (1934)
 Halál a Níluson, Agatha Christie regénye (1937)
 Halál a Níluson, Agatha Christie színdarabja (1946)
 Halál a Níluson, 1978-as angol film, rendezte John Guillermin, főszereplő Peter Ustinov
 Halál a Níluson, a Hercule Poirot c. tévésorozat epizódja (2004), főszereplő David Suchet
 Halál a Níluson, 2022-as amerikai film, rendező és főszereplő Kenneth Branagh